Сувалки — місто в Польщі, Підляське воєводство
 Сувалки — магнетитове родовище в Польщі